Il singolare del Paris Open 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Robert Lutz era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Harold Solomon ha battuto in finale 6–3, 2–6, 6–3, 6–4  Corrado Barazzutti.

Teste di serie

  Harold Solomon (campione)
  Brian Gottfried (semifinale)
  Corrado Barazzutti (finale)
  Vince Van Patten (semifinale)

 Raúl Ramírez (quarti di finale) 
 Pascal Portes (quarti di finale) 
 Jean-Louis Haillet (quarti di finale) 
 Jean-François Caujolle (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1979